Il singolare del torneo di tennis Open GDF SUEZ de Bretagne 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Teliana Pereira che ha battuto in finale Pauline Parmentier 6-2, 6-1.

Teste di serie

 Teliana Pereira (Campionessa)
 Stephanie Vogt (quarti di finale)
 Alizé Lim (primo turno)
 Pauline Parmentier (finale)

 María Irigoyen (primo turno)
 Diāna Marcinkēviča (primo turno)
 Alberta Brianti (quarti di finale)
 Florencia Molinero (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open GDF SUEZ de Bretagne 2013